Черневичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Черневичи — деревня в Барановичском районе Брестской области.
 Черневичи — деревня в Глубокском районе Витебской области.
 Черневичи — деревня в Ивьевском районе Гродненской области.
 Черневичи — деревня в Борисовском районе Минской области.
 Черневичи — деревня в Воложинском районе Минской области.

См. также 
 Чернеевичи